UTK kan syfta på:

Upsala Tennisklubb
Upsala tyngdlyftningsklubb